Косса — фамилия.

Известные носители:
 Косса, Альфонсо (1833—1902) — итальянский химик.
 Косса, Балтазар (более известен как Иоанн XXIII; ок. 1370—1419) — антипапа периода Великого западного раскола.
 Косса, Дмитрий Лазаревич (1903—1986) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Косса, Луиджи (1789—1867) — итальянский медальер.
  (1831—1896) — итальянский экономист.
 Косса, Михаил Ильич (1921—1950) — лётчик-ас, майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Косса, Пьетро (1830—1881) — итальянский драматург
 Косса, Себастьян (род. 2002) — канадский хоккеист, вратарь.
 Косса, Франческо дель (ок. 1435—1477) — итальянский художник

География:
 Косса — посёлок района Делич (Саксония).
 Косса — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

Примечания